Монастир Кофуку — буддистський монастир в Японії, у місті Нара префектури Нара.
Монастир Кофуку — буддистський монастир в Японії, у місті Наґасакі префектури Наґасакі.